A BMP rövidítés a következőkre utalhat:
 BMP, bittérképes (bitmap) képek tárolására használt fájlformátum kiterjesztése
 Beep Media Player, linuxos médialejátszó
 Bojevaja masina pehoti, szovjet, majd orosz gyártmányú gyalogsági harcjármű
 BMP–1, BMP–2, BMP–3